Ке́ннет А́ндерсон (, ) — американский рестлер и актёр.

Наиболее известен своей работой под именем Мистер Кеннеди (иногда Кен Кеннеди) в World Wrestling Entertainment (WWE) с 2005 по 2009 год, а также в Total Nonstop Action Wrestling (TNA), где он выступал под именем Мистер Андерсон с 2010 по 2016 год, и был двукратным чемпионом мира TNA в тяжелом весе, а также членом группировок «Бессмертные» и «Тузы и восьмерки».

До вступления в WWE, Андерсон выступал в независимых промоушенах, в которых выиграл множество титулов. В 2005 году подписал контракт с подразделением WWE Ohio Valley Wrestling (OVW).

В августе 2005 года состоялся его дебют в бренде SmackDown!. В сентябре 2006 года он завоевал свой первый титул в WWE — чемпиона Соединённых Штатов WWE, который удерживал месяц. В 2007 году Кеннеди стал победителем матча Money in the Bank на WrestleMania 23. 29 мая 2009 года был уволен из WWE. С 2010 года дебютировал в TNA, где работал до 2016 года.

Любимые приемы 
 Завершающие приемы

 Green Bay Plunge / Lambeau Leap / The Plunge (TNA)
 Kenton Bomb (Senton bomb) — 2005—2007, 2010 — н.в.
 The Mic Check (Leg hook reverse STO) — 2007 — н.в.

 Коронные приемы

 Abdominal Stretch
 Arm DDT
 Arm Trap Swinging Neckbreaker
 Belly To Back Suplex
 Broski Boot
 Dropkick
 Facewash
 Forward Russian legsweep
 Front Slam
 Feint Roundhouse Kick & Enzuiguri
 Inverted superplex
 Knee lift
 Rolling fireman’s carry slam
 Spinning Heel Kick

 Прозвища
 «Kamikaze»
 «The Head Asshole in Charge»
 «Mr. Money in the Bank» (WWE)

 Музыкальные темы
 «Pour Some Sugar on Me» Def Leppard (Независимые федерации)
 «Turn Up the Trouble» Jim Johnston с Ted Nigro (WWE; 2005—2008)
 «Turn Up the Trouble (Remix)» Airbourne (WWE; 2008—2009)
 «Feedback» Dale Oliver (TNA; 2010 — н.в.)

Титулы и достижения 

 All-Star Championship Wrestling
 ACW Heavyweight Championship (3 раза)
 ACW Tag Team Championship (3 раза) — с Майком Меркьюри
 ACW Television Championship (1 раз)

 Mid-American Wrestling
 MAW Heavyweight Championship (1 раз)

 NWA Midwest
 NWA Midwest Heavyweight Championship (1 раз)

 Nu-Wrestling Evolution
 NWE World Heavyweight Championship (1 раз)

 Pro Wrestling Illustrated
 № 21 в списке 500 лучших рестлеров 2007 года

 Total Nonstop Action Wrestling
 Чемпион мира в тяжёлом весе TNA (2 раза)

 World Wrestling Entertainment
 Чемпион Соединённых Штатов WWE (1 раз)
 Победитель Money in the Bank (2007)

 Wrestling Observer Newsletter
 Лучший образ (2005)

 Xtreme Intense Championship Wrestling
 XICW Tag Team Championship (1 раз) — с Джоуи Паджетом

 Другие титулы
 UPCW Tag Team Championship (1 раз) — с Биг Дэдди Локером

Примечания

Ссылки 

 
 
 TNA Wrestling profile 

Рестлеры США